Jigal Jasinow
 Jigga’el Hurwic
 Jigal Kohen-Orgad